Alejandro Biondini (1956-), homme politique argentin,
 Davide Biondini (1983-), footballeur italien,
  (1920-1981), peintre italien,
  (1948-), chanteur et guitariste argentin,
  (1641-1712), religieuse italienne,
  (1965-), chanteuse italienne,
  (1945-1983), skieur de fond italien.

Patronyme italien